Fear of Flying (ER), een aflevering van ER
Fear of Flying (Simpsons), een aflevering van The Simpsons
Fear of Flying (1999), een film uit 1999
Fear of Flying (Mýa), een album van Mýa uit 2000
Fear of Flying (Teenage Fanclub), een lied van Teenage Fanclub
Fear of Flying (Corbin Bleu), een lied van Corbin Bleu
Fear of Flying (Alexandra Burke), een lied van Alexandra Burke
Fear of Flying (Brandy Norwood), een lied van Brandy Norwood